Bocholt steht für:

 Bocholt, deutsche Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Bocholt (Belgien), Gemeinde in der Provinz Limburg, Region Flandern
 Burg Bocholt, Wasserburg im Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen.
 Amt Bocholt, Verwaltungseinheit im Hochstift Münster und im Fürstentum Salm (bis 1811)
 Kanton Bocholt, Verwaltungseinheit im Département Lippe im Kaiserreich Frankreich (1811–1816)

Person:
 Johannes Bocholt (?–1487), Geistlicher, Gründer des Hieronymushauses in Magdeburg

Siehe auch:
 Bochold, Stadtteil von Essen
 Bocholtz